Сан-Висенте-де-ла-Кабеса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алисте. Занимает площадь 53,50 км². Население — 472 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы